Halfelfen (Engels: half-elven, of half-elfs) zijn fictieve wezens in J.R.R. Tolkiens Midden-aarde.

Halfelfen zijn meestal nakomelingen uit het huwelijk tussen een mens en een elf maar ook Lúthien Tinúviel was een halfelf want haar moeder Melian was geen elf maar een maia.

De bekendste halfelf in de trilogie The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien is Elrond Peredhil, de Meester van Imladris.

Het woord peredhil betekent ook halfelf in het Sindarijns.

In de Eerste Era waren er drie verbintenissen tussen elfen en mensen:
 Beren en Lúthien; Hun zoon was Dior Eluchíl
 Dior en Nimloth; hun kinderen waren Elwing, Eluréd en Elurín
 Tuor en Idril; hun zoon was Eärendil

Elwing en Eärendil trouwden met elkaar, waardoor hun zoons Elros en Elrond ook halfelfen waren.

Elrond en zijn broer Elros kregen de keuze tussen een leven als elf en een leven als mens. Elrond koos voor een leven als elf, waardoor hij en zijn nakomelingen onsterfelijk werden. Elros koos voor het leven als mens en hoewel de levensspanne van hem en zijn nakomelingen veel langer was dan van andere mensen, zouden ze uiteindelijk wel van ouderdom sterven.

De nakomelingen van Elrond en Celebrían – Arwen en Elladan en Elrohir – worden ook tot de halfelfen gerekend, hoewel ze feitelijk voor driekwart elf zijn, doordat alleen hun vader en niet hun moeder een halfelf is.

Elros' nakomelingen, waaronder Aragorn, worden tot de mensen, specifiek de Dúnedain gerekend. De kinderen van Aragorn en Arwen zijn daarom ook weer halfelfen. De naam van hun zoon en Aragorns erfgenaam is Eldarion. De naam betekent Zoon van de elfen. Uiteindelijk zijn hij en zijn zusters afstammelingen van alle verbindingen waaruit halfelfen voortkwamen.

Afstamming van de koningen van het Herenigd Koninkrijk

Ras of soort in werk van Tolkien